ВВП — багатозначний акронім кирилицею, який може означати:

 ВВП — Валовий внутрішній продукт
 ВВП — водо-вугільне паливо
 ВВП — марка електричного кабелю.